NGC 6354 (другое обозначение — ESO 333-**8) — четверная звезда в созвездии Скорпион.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6354
Скорпион (созвездие)
Четверные звёзды